Крео́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 60 км на південний захід від Діжона, 70 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Крео на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Крео на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара